Going the Limit – film del 1925 diretto da Duke Worne
Going the Limit – film del 1926 diretto da Chester Withey